Pittem – gmina w Belgii, w Regionie Flamandzkim, w prowincji Flandria Zachodnia, o pow. 34,42 km², licząca ok. 6600 mieszkańców (według danych ze stycznia 2008), obejmująca miejscowości Pittem i Egem. Burmistrzem jest Ivan Delaere (według danych na marzec 2009). Położona jest 4 km na zachód od Tielt, w trójkącie: Brugia – Gandawa – Kortrijk – Roeselare. Sąsiednie gminy to: Tielt, Meulebeke, Ardooie, Koolskamp, Zewvezele i Wingene.

Pittem jest znane dzięki postaci Ferdinanda Verbiesta, znanego fizyka i astronoma. Poza tym w mieście znajduje się Centrum Psychiatrii Św. Józefa, gdzie stosuje się terapię autorstwa Carla Rogersa.

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa gminy

Miejscowości we Flandrii Zachodniej
Gminy w prowincji Flandria Zachodnia